Маренко () — итальянская фамилия.

 Маренко, Леопольдо (1831—1899) — итальянский драматург и профессор.
 Маренко, Карло (1800–1846) — итальянский драматург, отец Леопольдо Маренко.
 Маренко, Ромуальдо (1841—1907) — итальянский композитор, виолончелист.